Яцковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Яцковцы — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Яцковцы — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
Яцковцы — до 1946 г. название села Бруслиновка в Литинском районе Винницкой области.